Plusieurs villes ou communes possèdent un boulevard de Stalingrad, de l'ancien nom de la ville russe de Volgograd, où s'est déroulée une des plus grandes batailles de la Seconde Guerre mondiale :

Boulevard de Stalingrad (Bruxelles)

Boulevard de Stalingrad (Champigny-sur-Marne)
 Boulevard de Stalingrad (Choisy-le-Roi), limitrophe avec la commune de Thiais
 Boulevard de Stalingrad (Issoudun)
 Boulevard de Stalingrad (La Seyne-sur-Mer)
 Boulevard de Stalingrad (Le Grand-Quevilly), qui s'étend aussi sur la commune de Petit-Couronne
 Boulevard de Stalingrad (Le Lavandou)
 Boulevard de Stalingrad (Le Teil)
 Boulevard de Stalingrad (Malakoff), qui s'étend aussi sur les communes de Châtillon et Vanves
 Boulevard de Stalingrad (Nantes)
 Boulevard de Stalingrad (Nice)
 Boulevard de Stalingrad (Périgueux)
 Boulevard de Stalingrad (Sevran)
 Boulevard de Stalingrad (Villeurbanne), qui s'étend aussi sur la commune de Lyon
 Boulevard de Stalingrad (Vitry-sur-Seine), qui s'étend aussi sur la commune d'Ivry-sur-Seine

Voir aussi 
 
 
 

Stalingrad